Ви́ктор Никола́евич Ивано́в:
 Иванов, Виктор Николаевич (1930—2003) — советский гребец.
 Иванов, Виктор Николаевич (1932—2016) — советский генерал.
 Иванов, Виктор Николаевич (род. 1960) — советский и российский футболист.